Miejscowości w USA:
 Gatesville – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Gates
 Gatesville – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Coryell
Gminy w USA:
 Gatesville (ang. Gatesville Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Gates